Dumbría kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Dumbría (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Dumbría (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar